Антуан III де Лален (; 1588 — 26 сентября 1613) —  5-й граф ван Хогстратен, граф ван Хорн и де Реннебург, барон ван Борселен, Зюйлен, де Лёз и Монтиньи, сеньор де Вим.

Сын Гийома де Лалена, графа ван Хогстратена, и Марии-Кристины д'Эгмонт.

Дворянин Палаты штатгальтера Испанских Нидерландов эрцгерцога Альбрехта VII Австрийского.

В 1612 году продал баронию Зюйлен, близ Утрехта, сеньору Кинетти.

В 1613 году пожалован королём Филиппом III в рыцари ордена Золотого руна.

Жена (1.01.1610): графиня Мария-Маргарита де Берлемон (ум. 17.03.1654), дочь графа Флорана де Берлемона и графини Маргариты де Лален. Вторым браком вышла за графа Луи д'Эгмонта, принца Гаврского.

Детей в браке не было, и владения унаследовал дядя Антуана Шарль III де Лален.

Литература 

 , p. 76 
 Francquen Ch. J. de. Lalaing, p. 24 / Recueil historique, généalogique, chronologique et nobiliaire des maisons et familles illustres et nobles du royaume. T. I. — Bruxelles: Imprimerie de Demanet, 1826 
 Maurice, Jean-Baptiste. Le blason des armoiries de tous les chevaliers de l'ordre de la Toison d'Or depuis la première institution jusques à present. — La Haye: Jean Rammazeyn; Brusselles; Anvers: Lucas de Potter, 1667, p. 353 
 Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne. — T. II. — Gand: F. et T. Gyselinck, 1865, p. 1169

Ссылки 

 Armorial des Chevaliers de la Toison d'Or
 CHEVALIERS DE LA TOISON D'OR — MAISON DE HABSBOURG (HOUSE OF HABSBURG)

Дом де Лален